El acrónimo EDT hace referencia a:

 EDT, siglas del inglés Eastern Daylight Time, en referencia a la hora oficial de:
 Horario del este de Norteamérica, tiempo del Este o tiempo de verano en el este de Estados Unidos.
 Zonas horarias de Australia o tiempo de verano en el este de Australia.
 EDT (editor de texto), del inglés EDT (text editor), en referencia al programa informático.
 EDT (editorial), sigla de  Editores de Tebeos, editorial española de historietas.
 EDT, siglas de estructura de descomposición del trabajo, utilizado en gestión de proyectos.